Airdrie peut désigner :
 Airdrie, une ville en Alberta, au Canada ;
 Airdrie, une circonscription électorale en Alberta, au Canada ; ;
 Airdrie, une ville en Écosse, au Royaume-Uni ;
 , une maison historique et une ancienne plantation à Nashville dans le Tennessee, aux États-Unis.